Jezerce je ime več naselij

v Sloveniji 
 Jezerce pri Dobjem
 Jezerce pri Šmartnem

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Jezerca, pri Vetrinju, nem. Seebach, mesto Celovec
 Jezerce, nad Vrbo, nem. Oberjeserz, tržna občina Vrba na Koroškem
 Jezerce, pri Logi vasi, nem. Unterjeserz, tržna občina Vrba na Koroškem
ter
 Zgornje Jezerce, pri Vrbi, nem. Oberjeserz, tržna občina Vrba

drugje 
 Jezerce, Hrvaška

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška